Selby může být:

příjmení osob
 David Selby (* 1941) – americký herec
 Hubert Selby (1928–2004) – americký spisovatel
 Mark Selby (* 1983) – anglický profesionální hráč snookeru

geografický název 
 Selby (Yorkshire) – sídlo v Anglii, hrabství Severní Yorkshire